Primera División 1930-1931 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1930 – edizione del campionato argentino di calcio